Віролайнен — фінське прізвище. Відомі носії:
 Віролайнен Дар'я Леонідівна (1989) — російська біатлоністка.
 Віролайнен Йоганнес (1914—2000) — фінський політик, прем'єр-міністр Фінляндії у 1964—1966 рр.
 Віролайнен Любов Іванівна (1941) — радянська і російська актриса театру і кіно. Заслужена артистка РРФСР (1980).
 Віролайнен Любов Юріївна (1991) — російська актриса. Внучка Л. І. Віролайнен.
 Віролайнен Марія Наумівна (1954) — російський літературознавець, доктор філологічних наук, член-кореспондент РАН.
 Віролайнен Юрій Юрійович (1964) — російський актор. Заслужений артист Російської Федерації (2014). Син актриси Л. І. Віролайнен.

Фінські прізвища